Martin Schwenk ist der Name folgender Personen:

* Martin Schwenk (Militärperson) (1832–1924), deutsch-amerikanischer Soldat
 Martin Schwenk (Künstler) (* 1960), deutscher Künstler und Hochschullehrer